Langenhorst steht für:
 Langenhorst, ein Stadtteil von Ochtrup
 Langenhorst (Jameln), ein Ortsteil von Jameln
 Langenhorst (Velbert), ein Ortsteil von Velbert

Personen:
 Carolin Langenhorst (* 1996), deutsche Snowboarderin
 Falko Langenhorst (* 1964), deutscher Mineraloge
 Georg Langenhorst (* 1962), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Kolonie Langehorst, Wohnplatz von Calvörde